Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 1982 () — 4-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди мужских сборных команд. Турнир прошёл с 6 по 13 июня 1982 года на стадионе «Wagener Stadium» в городе Амстелвен (Нидерланды).

Победителями Трофея чемпионов (во 2-й раз в своей истории) стала сборная Нидерландов, второе место заняла сборная Австралии, бронзовым призёром чемпионата стала сборная Индии.

Впервые в турнире принимала участие сборная СССР.

Результаты игр

Награды

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 1982 на официальном сайте FIH
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 1982 на сайте todor66.com

1982
Июнь 1982 года
Спорт в Нидерландах в 1982 году
Международные соревнования по хоккею на траве в Нидерландах
Международные спортивные соревнования в Амстелвене